Bjambadschawyn (mongolisch Бямбажавын) ist der Familienname folgender Personen:
 Bjambadschawyn Altantsetseg (* 1962), mongolische Sportschützin
 Bjambadschawyn Dschawchlantögs (* 1959), mongolischer Ringer
 Bjambadschawyn Enchbaatar (* 1950), mongolischer Sprinter